Aspelin ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Reinhold Aspelin (1842–1915), finnischer Archäologe und Hochschullehrer 
 Marianne Aspelin Berentzen (* 1966), norwegische Curlerin
 Simon Aspelin (* 1974), schwedischer Tennisspieler